Сан Антонио Линдависта има више значења:

 Сан Антонио Линдависта (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Линдависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику